

Film 
 Soundtrack – film del 2002 diretto da Ken Nikai
 Soundtrack – film del 2008 diretto da Francesca Marra
 Soundtrack – film del 2011 diretto da Neerav Ghosh

Informatica 
 Soundtrack Pro – programma di audio editing e composing

Musica 
 Soundtrack – insieme di suoni di un prodotto audiovisivo
 Soundtrack – album di Charles Lloyd del 1968
 Soundtrack – album di Guy Barker del 2001
 Soundtrack – album dei Modern English del 2010

Televisione 

 Soundtrack – serie televisiva

Altri progetti